

Persone
 Diego Fuser – calciatore italiano
 Marco Fuser – rugbista a 15 italiano
 Fuser – soprannome di Che Guevara

Altro
 fuser – comando Unix
 42747 Fuser – asteroide della fascia principale